Size Matters – album degli Helmet del 2004
 Size Matters – album dei Marillion del 2010